1980 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят — может означать:

 1980 — натуральное число между 1979 и 1981.
 1980 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1980 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Орион.

В литературе 
 1980 год в литературе

В искусстве 
 1980 год в кино
 1980 год в театре
 1980 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1980 год в музыке

В науке 
 1980 год в науке